

Села:
 Антоновичі — Житомирська область, Овруцький район
 Антоновичі — Чернігівська область, Чернігівський район